Рентгеновская сварка — экспериментальный процесс сварки, который использует мощные рентгеновские источники для обеспечения процесса сварки тепловой энергией, необходимой для сварки материалов.

С помощью рентгеновского аппарата проводится также контроль качества сварного соединения. Такие внутренние дефекты, как пористость, трещины, шлаковые включения можно обнаружить с помощью рентгеновского контроля сварного изделия.

Для проведения сварки были разработаны такие методы, как газовая дуговая сварка, сварка под флюсом, сварка электронным лучом, лазерным лучом. Однако эти процессы имеют общее ограничение — получаемая энергия не полностью прорезает свариваемый материал, в результате чего происходит образование его расплава на поверхности материала.

Для получения швов, которые проникают на всю глубину материала, надо либо специально разработать и подготовить геометрию заготовок или вызвать испарение материала при его нагреве.

До недавнего времени источники рентгеновского излучения не имели достаточной интенсивности, чтобы нагреть металл для проведения сварки. Однако с появлением синхротронного излучения появилась возможность достичь требуемую мощность для локального плавления материала и даже их испарения.

Примечание 

Сварка